El tradicionalismo político es una doctrina política radicalmente reaccionaria tanto en sentido social como económico, se basa en el tradicionalismo filosófico, y en el mercantilismo o el distributismo desde la perspectiva económica, aunque preservando el estado-nación, esta doctrina pretende mantener, conservar, perpetuar o recuperar instituciones, modos de producción o cosmovisiones del antiguo régimen en cuestión aunque con algunos avances respecto a las mismas, incluso si es necesario un golpe de Estado o una revolución social para conseguirlo, además incorpora ideas como la visión de la justicia social, pero desde un punto de vista filosófico-religioso y fundamentalista, sean o no creyentes en dicha religión los partidarios de esta ideología, algunos ejemplos son todos aquellos relacionados con las históricas contrarrevoluciones, algunos ejemplos son el carlismo (en España) o los girondinos (en Francia) y partidos como las múltiples Comuniones Tradicionalistas, elPartido Monárquico Nacional o el Partido Monárquico Popular, el Partido Monárquico de Rusia entre otros.

Otras consideraciones sobre el tradicionalismo 
Para Max Weber el tradicionalismo se opone al capitalismo.
Existe también un tradicionalismo arquitectónico en Holanda (Marinus Jan Granpré Molière), o escuela tradicionalista; denominación que se usa también para denominar a un movimiento esotérico conocido específicamente como perennialismo (René Guénon).
En música se denomina tradicionalismo a la corriente encabezada por Ralph Shapey.

Conservadurismo